Говорушко — фамилия. Известные носители:

 Говорушко, Пётр Иванович (1923—1997) — советский баянист, музыкальный педагог, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1978).
 Говорушко, Сергей Михайлович (род. 1955) — российский географ, доктор географических наук, профессор.